Der Krater Grimaldi ist die dunkelste Stelle auf der Vorderseite des Mondes. Er liegt am westlichen Mondrand beim Oceanus Procellarum und ist ein altes Einschlagsbecken von rund 200 km Durchmesser und einer Wallhöhe von etwa 3 km. Seine kreisrunde Mitte ist von sehr dunkler Lava bedeckt.

Teilweise erhalten ist auch ein Außenwall mit 430 km Durchmesser. Größenmäßig stellt das Becken den Übergang zwischen Wallebene und Mondmeer dar.

Der Krater wurde im Jahre 1935 nach dem italienischen Astronomen Francesco Maria Grimaldi benannt. Er bildet mit den fast gleich großen Kratern Riccioli und Hevelius ein gleichseitiges Dreieck.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Grimaldi auf The-Moon Wiki
 Krater Grimaldi im Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon
Spektrum.de: Amateuraufnahmen 

Einschlagkrater (Mond)